Терсі́с-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 140 км на південь від Бордо, 55 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 488 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терсіс-ле-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 Терсіс-ле-Бен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терсіс-ле-Бен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терсіс-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терсіс-ле-Бен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди